Чемпионат Киргизии по самбо 2022 года прошёл в городе Бишкек 4-6 февраля. В соревнованиях приняли участие более спортсменов. Были выявлены сильнейшие по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин. Соревнования прошли во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула

Медалисты

Спортивное самбо

Мужчины

Боевое самбо

Женщины

Примечания

Ссылки 

Февраль 2022 года
2022 год в самбо
Спорт в Киргизии в 2022 году
Чемпионаты Киргизии по самбо
Спортивные соревнования в Бишкеке